Josep Bosch i Carbonell (Gràcia, 1843 – Madrid, 1895), empresari i polític català, diputat a les Corts Espanyoles 
 Josep Bosch i Grau (Badalona, 1836—1897), industrial català conegut per ser un dels creadors de l'Anís del Mono 
 Josep Bosch i Plans (Granollers, 1897 - 1966), fotògraf català
 Josep Bosch i Serrahima, empresari i polític català 
 Josep Maria Bosch i López (Campanar, València, 1882 - Barcelona, 1957), empresari distribuïdor i productor cinematogràfic català
 Josep Maria Bosch i Aymerich (Girona, 1917 - Barcelona, 2015), enginyer industrial, arquitecte i empresari català
 Josep Ramon Bosch i Codina (Santpedor, 1963), empresari i activista polític català de caràcter espanyolista